1. szimfónia (Brahms)
 1. szimfónia (Mahler)
 1. szimfónia (Walton)
 1. szimfónia (Beethoven)